La Qazaqstan Superkubogy 2016 è stata la 9ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Astana, vincitore del campionato e Qayrat, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato il Qayrat per 5-4 ai tiri di rigore dopo lo 0-0 dei Tempi supplementari. Per la squadra di Almaty è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2015
 Qazaqstan Kubogy 2015

Calcio nel 2016
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan